Le tournoi de tennis d'Athènes est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1989, classée en catégorie Tier V, se dispute du 11 au .

Cecilia Dahlman remporte le simple dames. En finale, elle bat Rachel McQuillan, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sandra Cecchini et Patricia Tarabini.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Athènes
 Saison 1989 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1989
Athenes
Sport en Grèce en 1989
Tennis en septembre 1989